Юссуф — распространённые африканские фамилия и имя.

Фамилия 
 Юссуф, Айила (1984) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Юссуф, Зейду (1999) — французский футболист.
 Юссуф, Рашид (род. 1990) — английский футболист.

См. также 
Юсуф